Das Mixed der Australian Open 1988 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war die Paarung Sherwood Stewart und Zina Garrison. Das Finale gewann die Paarung Jim Pugh und Jana Novotná in drei Sätzen gegen Tim Gullikson und Martina Navratilova.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Mixed
1988